Баллер — в морском деле — ось вращения руля, скреплённая с пером руля или ось вращения кабестана.

Фамилия 
 Баллер, Адольф (1909—1994) — австро-американский пианист.
 Баллер, Элеазар Александрович (1918—1987) — советский философ и культуролог, профессор МИИАГиК, заслуженный работник культуры РСФСР (1985).